Die Senatswahl in Tschechien 2020 fand am 2. und 3. Oktober gemeinsam mit den Regionalwahlen 2020 statt. Die Stichwahl folgte eine Woche später, am 9. und 10. Oktober. Bei Senatswahlen wird immer ein Drittel des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik neu gewählt, es wurden also 27 der 81 Mandate neu vergeben.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Tschechien galten bei den Wahlen Sicherheitsbestimmungen, um eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden. Personen, die sich in Quarantäne befanden, konnten von ihrem Wahlrecht mittels Drive-in-Wahllokalen oder durch Anforderung einer mobilen Wahlkommission Gebrauch machen.

Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang betrug 36,7 Prozent. Ein Senator, Zbyněk Linhart von der Bürgermeisterpartei STAN, wurde im Wahlkreis Děčín bereits im ersten Durchgang gewählt. 10 Kandidaten von STAN schafften es in die Stichwahl, es folgten die ODS mit 10 qualifizierten Kandidaten und ANO mit 9 Kandidaten.

Nach Auszählung aller Stimmen der Stichwahl stand fest, dass die Oppositionsparteien insgesamt 25 der noch zu vergebenden 26 Sitze gewannen. Die STAN erreichte in beiden Runden elf Mandate, ist damit künftig die größte Fraktion und erhob Anspruch auf den Posten des Senatspräsidenten. Von den Regierungsparteien verlor die ANO ein Mandat, die ČSSD alle zehn. Die Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen lag bei 16,7 Prozent.

Ergebnisse 

1 Bereits im ersten Wahlgang gewählt

Weblinks 

 Offizielle Seite zur Wahl – Český statistický úřad
 Senat des Parlaments der Tschechischen Republik

Einzelnachweise 

2020
Tschechien #Senat
Tschechische Geschichte (21. Jahrhundert)